Klasse O steht für:

 Klasse O, EG-Fahrzeugklasse, siehe EG-Fahrzeugklasse #Klasse O
 Klasse O, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse O – Terrestrische Rohböden
 Klasse O (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/O #Künstler-Gruppen
 Spektralklasse O, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung

Siehe auch:
 O-Klasse
 Binnenwasserstraße #Klasse 0 (Klasse null), Wasserstraßenklasse